Mojanovići este un oraș din municipiul Podgorica, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, orașul are 1850 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 1459 de locuitori).

Demografie 
În orașul Mojanovići locuiesc 1343 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 34,7 de ani (33,6 la bărbați și 35,7 la femei). În localitate sunt 477 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,88.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 
 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (Fallingrain)
 Satelitska mapa (Wikimapia)
 Gugl satelitska mapa (Maplandia)
 Plan naselja na mapi (Mapquest)

Localități din municipiul Podgorica
Orașe din Muntenegru